Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации — федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования по подготовке офицерского состава для пограничных войск ФПС ФСБ России.

Одно из старейших военно-учебных заведений Погранслужбы России (ведёт историю от пограничной школы ОГПУ СССР, существовавшей в 1930—1953 годах). В современном виде существует с 1967 года. Расположен в подмосковном городе Голицыно.

История

Предшественники 
Официальную историю институт отсчитывает от , когда приказом ОГПУ № 386/180 в Новом Петергофе Ленинградской области была основана Первая школа пограничной охраны и войск ОГПУ. За долгую историю школа сменила несколько названий.

В Великую Отечественную Войну во второй половине августа 1941 года курсанты двух батальонов Ново-Петергофского военно-политического училища пограничных и внутренних войск НКВД имени К. Е. Ворошилова ценою собственных жизней смогли приостановить под Красногвардейском (ныне Гатчиной) прорыв трех германских танковых дивизий к Ленинграду. Пятьдесят дней немногие оставшиеся в живых курсанты и преподаватели училища находились в непрерывных боях, защищая Ленинград.

Их героизм был отмечен высокой государственной наградой: 10 февраля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, мужество, стойкость и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками училище было награждено орденом Красного Знамени. Среди выпускников училища есть несколько Героев Советского Союза.

В апреле 1942 года учебное заведение передислоцировано в Саратов, где в послевоенные годы продолжилась подготовка офицеров-политработников для войск НКВД.

 на основании приказа МВД СССР № 01173 училище было расформировано.

Воссоздание 
 Совет Министров СССР принял постановление о создании Высшего пограничного военно-политического училища, для которого были построены учебные корпуса и военный городок в Голицыно под Москвой. С 5 апреля 1972 года по приказу председателя КГБ учебное заведение стало именоваться Высшим пограничным военно-политическим Краснознамённым училищем КГБ при Совете министров СССР имени К. Е. Ворошилова, тогда же оно было признано преемником Ново-Петергофского военно-политического училища пограничных и внутренних войск НКВД им. К. Е. Ворошилова, с передачей ему ордена Красного Знамени и имени К. Е. Ворошилова из наименования последнего.

По мере развития училища при нём начали функционировать школа прапорщиков, курсы усовершенствования офицерского состава, спецфакультет по подготовке кадров для социалистических стран (Куба, Монголия и другие)

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1980 года за успехи в подготовке кадров училище было награждено орденом Октябрьской Революции.

В соответствии с распоряжением Президента СССР № 2781 от 24 октября 1991 года на основании приказа председателя КГБ СССР Высшее пограничное военно-политическое ордена Октябрьской Революции Краснознамённое училище КГБ СССР преобразовано в Высшее пограничное ордена Октябрьской Революции Краснознамённое училище КГБ СССР.

5 мая 1993 года согласно Постановлению № 421 Совета Министров РФ Высшее пограничное училище было преобразовано в военный институт пограничных войск РФ, позднее переименовано в Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ.

Деятельность в современное время 
В соответствии с действующей лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в институте реализуются образовательные программы послевузовского, высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

Институт осуществляет подготовку офицеров и прапорщиков Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Подготовка офицеров с высшим профессиональным образованием.

Очная форма обучения:
 специальность — юриспруденция, специализация — пограничная деятельность, квалификация — специалист;
 специальность — психология, специализация — психология служебной деятельности, квалификация — специалист;
 специальность — юриспруденция, специализация — правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация — специалист.

Заочная форма обучения:
 правовое обеспечение национальной безопасности (специалист);
 юриспруденция (бакалавр);
 управление пограничной деятельностью (бакалавр).

Институт осуществляет подготовку прапорщиков (среднее профессиональное образование).

Очная форма обучения:
 правоохранительная деятельность (в том числе в филиале Института в г. Ставрополь);
 многоканальные телекоммуникационные системы (в филиале Института в г. Ставрополь) — по данному направлению набор больше не ведется с 2018 года;
 пограничная деятельность (в том числе в филиале Института в г. Ставрополь).

Выпускники училища (института) участвовали в Афганской войне и во многих вооружённых конфликтах на территории бывшего СССР. К 2015 году в боевых действиях погибли свыше 50 его выпускников. За подвиги в Афганистане звания Героев Советского Союза присвоено Н. Н. Лукашову и В. Д. Капшуку.

Начальники 

 генерал-майор Курский, Павел Петрович 1968—1970 гг.
 генерал-майор Чиркин, Павел Александрович 1970—1982 гг.
 генерал-майор Колосков, Юрий Вениаминович 1982—1990 гг.
 генерал-майор Олефир, Виктор Остапович 1990—1997 гг.
 генерал-майор Коровенко, Юрий Алексеевич 1997—2003 гг.
 генерал-майор Городинский, Владимир Иванович 2003—2010 гг.
 генерал-майор Костриков, Олег Игоревич 2010—2015 гг.
 генерал-майор Коньшин, Владислав Анатольевич 2015—2019 гг.
 генерал-майор Щеблыкин, Виктор Николаевич 2019—

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института
 Фонд выпускников военных учебных заведений «Заслуги. Кодекс. Память. Честь»
 Документы о подвигах курсантов в боях в августе 1941 года под Ленинградом

Военные высшие учебные заведения СССР
Военные высшие учебные заведения России
Пограничные войска СССР
Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Голицыно
Высшие учебные заведения ФСБ России